

Алісовка — село, Білгородська область, Івнянський район
 Алісовка — присілок, Брянська область, Гордієвський район

Див. також 
 Алісівка